Аріфов, жіноча форма Аріфова — прізвище тюркського походження. Відомі носії:
 Ленур Яг'я Аріфов — радянський кримськотатарський фізик
 Сейран Аріфов — український мусульманський лідер

 Саїде Аріфова — кримськотатарська Праведниця народів світу

Кримськотатарські прізвища